Il singolare del torneo di tennis Hanko Open 1991, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jan Apell che ha battuto in finale Claudio Mezzadri 6-2, 6-4.

Teste di serie 

 Diego Nargiso (primo turno)
 Nuno Marques (primo turno)
 Claudio Pistolesi (primo turno)
 Aki Rahunen (quarti di finale)

 Marcos Górriz (semifinali)
 Tarik Benhabiles (primo turno)
 David Engel (semifinali)
 Tomas Nydahl (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Hanko Open 1991